Lacinius är ett släkte av spindeldjur. Lacinius ingår i familjen långbenslockar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långbenslockar
Lacinius